Зоран Лазаревић се може односити на:

 Зоран Лазаревић (1947), кошаркаш
 Зоран Лазаревић, (1958), адвокат